Michael Gleason ist der Name folgender Personen:
* Michael Gleason (Ruderer) (1876–1923),  amerikanischer Ruderer
 Michael Gleason (Drehbuchautor) (1938–2016), amerikanischer Drehbuchautor